Carlo Pisati – politico italiano
 Giuseppe Pisati – fisico italiano
 Laura Pisati – matematica italiana